Група B на квалификациите за световното първенство по футбол 2014 в зона УЕФА е квалификационна група на УЕФА за Световно първенство по футбол 2014

Победителя се класира директно за финалите на Световното първенство. Във всички 9 квалификационни групи, осемте най-добри втори отбори, се класират за плейофите, където след жребии ще се определят четири двойки отбори на разменено гостуване.

Класиране

Мачове 
Мачовете от група B бяха определени между участниците на среща в Прага, Чехия на 28 ноември 2011.

 Бележки
 Бележка 1: Мачът между България и Малта се играе пред празни трибуни, поради наказание на ФИФА за расистки подмятания от страна на български фенове.

Бележки

Външни препратки 
 ФИФА

УЕФА Група B